Cavagna ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Cavagna (1958–2005), italienischer Astronom
 Rémi Cavagna (* 1995), französischer Straßenradrennfahrer

weiters:
 Cavagna Group, multinationaler Hersteller von Gasventilen und -reglern, zurückgehend auf eine Betriebsgründung von Paolo Cavagna 1949 in Calcinato, Italien